Spaden kan syfta på:

Spaden (film) – svensk kortfilm från 2003, i regi av Jens Jonsson.
Spaden, Småland – sjö i Gislaveds kommun och Svenljunga kommun,  (3,06 km²)
Spaden (Heds socken, Västmanland) – sjö i Skinnskattebergs kommun,  (24,1 ha)
Spaden (Västra Skedvi socken, Västmanland) – sjö i Köpings kommun,  (48,6 ha)

Se även
Spade

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn